Hypnotize – singolo di The Notorious B.I.G. del 1997, dall'album Life After Death
 Hypnotize – traccia dell'album Audioslave degli Audioslave, del 2002
 Hypnotize – traccia dell'album Elephant dei The White Stripes, del 2003
Hypnotize – album dei System of a Down del 2005
Hypnotize – singolo dei System of a Down del 2005